José Casanova puede hacer referencia a:

José de Casanova (1613-1692), autor del Arte de escribir todas suertes de letras;
José Casanova Tejera (1913-¿?), político español, alcalde de Vitoria entre 1974 y 1977;
José Antonio Casanova (1918-1999), beisbolista venezolano;
José Casanova Luján (1933-1989), pintor español;
José Casanova Mendoza (1964-1987), futbolista peruano